Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Nancy Gunter che ha battuto in finale Chris Evert 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Billie Jean King (primo turno)
 Chris Evert (finale)
 Rosie Casals (semifinali)
 Françoise Dürr (quarti di finale)

 Kerry Melville (semifinali)
 Judy Tegart Dalton (primo turno)
 Wendy Overton (quarti di finale)
 Helen Gourlay (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1972